Přebytek bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Přebytek, Ansiedlung in der Gemeinde Hajnice
 Přebytek (Nové Město pod Smrkem), Ansiedlung in der Gemeinde Nové Město pod Smrkem